La Lanterne magique est le titre de :
 La Lanterne magique, brochure écrite par Jacques-René Hébert ;
 La Lanterne magique, film réalisé par Georges Méliès en 1903 ;
 La Lanterne magique, série télévisée québécoise diffusée en 1957 ;
 La Lanterne magique, journal français publié au entre 1857 et 1858 ;
 La Lanterne magique, titre des mémoires du réalisateur franco-américain Robert Florey, éditées en 1966.